Даики Ито (; роден на 27 декември 1985 г. в Шимокава) е японски състезател по ски скокове. Олимпийски бронзов медалист, златен медалист от световно първенство по северни дисциплини. 4-кратен победител в състезания за Световната купа.

Световна купа по ски скокове

Генералното класиране

Места на подиума

Източници 

Японски ски скачачи